Пятунино — деревня в составе Шангского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Расположена на автодороге Урень — Шарья — Никольск — Котлас , в месте впадения в реку Ветлуга речки Жуковки.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась к 3 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числилось 10 дворов, проживало 30 мужчин и 36 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 106 человек (45 мужчин и 61 женщина).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Шангско-Городищенской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 25 крестьянских дворов и 142 жителя. В деревне имелся овчинный завод. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района